Sota sospita, pel·lícula estatunidenca de Robert Benton de 1982.
 L'ombra de la sospita (Under Suspicion), pel·lícula estatunidenca de 1991, escrita i dirigida per Simon Moore
 Sota sospita (pel·lícula de 1999), pel·lícula franco-estatunidenca dirigida per Stephen Hopkins, de 1999.